Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jakob Hlasek che ha battuto in finale Michael Chang 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Pete Sampras (secondo turno)
 Goran Ivanišević (quarti di finale, ritiro)
 Michael Chang (finale)
 Guy Forget (primo turno)

 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Horst Skoff (primo turno)
 Jakob Hlasek (campione)
 Scott Davis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Wembley Championship 1990